Le gouvernement de la république autonome d'Abkhazie est le gouvernement en exil  et l'administration de l'Abkhazie reconnue par la Géorgie, qui revendique cette région comme partie intégrante de son territoire national. L'Abkhazie est de facto indépendante de la Géorgie depuis la dislocation de l’Union soviétique, bien que peu d'États membres des Nations unies l'aient reconnu.

Histoire 
Après la guerre d'Abkhazie (1992–1993), la Géorgie proposa la tenue de discussion avec cinq parties au conflit : le gouvernement de la République autonome, le gouvernement des autorités de facto d'Abkhazie, et le gouvernement de la Géorgie, avec la Russie et les Nations unies, afin de déterminer le statut final de l'Abkhazie dans l’État géorgien. La partie abkhaze voulait être assurée que la Géorgie n'essayerait pas de résoudre la question par la force avant d'avoir été invitée à négocier.

Entre  et , le gouvernement abkhaze reconnu par la Géorgie siégeait en Haute Abkhazie. Cependant, il fut contraint à l'exil en août 2008 lors de la deuxième guerre d'Ossétie du Sud à la suite de la reprise du lieu par les forces armées d'Abkhazie. La Haute Abkhazie est un territoire dont la population avoisine les  habitants (1-1,5% de la population abkhaze d'après-guerre) centré autour de la vallée de Kodori (représentant 17 % du territoire de l'ancienne république socialiste soviétique autonome d'Abkhazie).

Le gouvernement en exil est responsable de la gestion d'environ  déplacés internes qui ont été forcés de quitter l'Abkhazie après la guerre d'Abkhazie et le départ forcé des Géorgiens de la région.

Références

Compléments

Articles connexes 
 Abkhazie

Liens externes 
 Site officiel du gouvernement en exil

Abkhazie